Linka 3 je označení více dopravních linek:

metro
 3 (linka metra v Ciudad de México) – linka metra v Ciudad de México
 3 (linka metra v Paříži) – linka metra v Paříži
 3 (linka metra v Madridu) – linka metra v Madridu
 Arbatsko-Pokrovskaja (linka metra v Moskvě) – linka metra v Moskvě, která bývá označována zkráceně také číslem tři
 Něvsko-Vasileostrovskaja (linka metra v Petrohradu) – linka metra v Petrohradu, která bývá označována zkráceně také číslem tři

Podobné označení má:
 3bis (linka metra v Paříži) – linka metra v Paříži

tramvaj
 Seznam tramvajových linek v Praze#Linka 3
 3 (tramvajová linka v Paříži) – linka pařížských tramvají